Зеленогорский сельский округ

Марий Эл 

 Зеленогорский сельский округ Моркинского района

Тверская область 

 Зеленогорский сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)